Les eleccions prefecturals de Tòquio de 2021 (2021年東京都議会議員選挙, 2021 Nen Tōkyō-to Gikai Giin Senkyo) se celebraren el 4 de juliol de 2021 per tal de renovar un nou mandat de quatre anys dels 127 membres de l'Assemblea Metropolitana de Tòquio, l'organ legislatiu de Tòquio.

Els resultats de les eleccions va dur el triomf del Partit Liberal Democràtic (PLD) de centre-dreta en vots i escons sobre el partit de centre-dreta local Els Toquiòtes Primer, que fins aleshores havia estat la primera força a l'Assemblea. No obstant això, la coalició entre el PLD i els demobudistes del Kōmeitō no va aconseguir assolir una majoria parlamentària en el que es va entendre com un signe de debilitat de la posició del Primer Ministre Yoshihide Suga.

Candidatures 
A continuació es presenten les candidatures amb representació prèvia a l'assemblea metropolitana.

Resultats

Generals

Per cricumscripció 

 FONT:

Referències 

2021
Tòquio